Спеціалізована загальноосвітня школа №305 I—III ступенів з поглибленим вивчення іноземної мови.

Віки становлення 

Спеціалізована загальноосвітня школа № 305 з поглибленим вивченням англійської мови знаходиться на околиці Дарницького району міста Києва.

Школа була побудована в 1992 році за сприянням Харківської районної ради народних депутатів (Кирилюка Миколи Петровича — голови Дарницької районної у м.Києві державної адміністрації, Данькевича Івана Петровича — заступника голови Київської міської державної адміністрації, завідувачки районного відділу освіти Смолянової Світлани Іванівни та керівників місцевих підприємств: начальника зрошувальних систем Романова Олега Васильовича, начальника Укрпівнічгеології Гейка Валерія Дмитровича та першого директора навчального закладу в мікрорайоні Бортничі — Жихарєвої Євгенії Іванівни. 

Перші внески на будівництво школи були перераховані керівниками вищезгаданих підприємств. Сьогодні в школі навчаються їхні внуки.

Посилання 
 Школа №305

Спеціалізовані школи України
Школи Києва
К
К
К
Освітні заклади Дарницького району